Duitse mark, tot 2002 het betaalmiddel in Duitsland
 Doctor of Medicine, een academische graad in Angelsaksische landen
 De Morgen, een Belgische krant
 Docerend musicus, een diploma van het conservatorium
 Direct marketing, een communicatiestategie
 Depeche Mode, een Britse popband
 Direct message: privébericht
 Dungeon Master, een andere term voor Gamemaster in Dungeons & Dragons
 Diabetes mellitus, de medische term voor suikerziekte

 d-mineur of d klein, een toonsoort met als grondtoon D

 decimeter, een tiende meter
 .dm, het achtervoegsel voor websites van het bovenwindse eiland Dominica